Spojení písmen M a P může mít různé významy:

MP
 MP – kód ISO 3166-2 pro Severní Mariany
 CF-MP – kód ISO 3166-2 pro prefekturu Ombella-Mpoko
 městská policie
 vojenská policie (z anglického Military Police)
 Mongeovo promítání (v  deskriptivní geometrii)
 ministerstvo průmyslu
 poslanec, člen parlamentu (z anglického Member of Parliament)
 PPP Multilink Protocol
 MP3, MP4 – formát digitálního kódování zvuku
 marketingový poradce
 Maschinenpistole (německy) – ruční palná zbraň
 zkratka pro Modrý Portugal – odrůda vinné révy

mp
 polohlasně (z italského mezzo piano) – hudební termín

mp
 klidová hmotnost protonu

mp.
 hrst (z latinského manipulus) – zpravidla na lékařských receptech

m. p.
 vlastní rukou (z latinského manu propria)

.mp 
 .mp – internetová doména nejvyššího řádu pro Severní Mariany

Zkratky
Značky